Геофизика:
 Геофизика — комплекс наук, исследующих физическими методами строение Земли.
 М-55 «Геофизика» — советский самолет, высотный дозвуковой разведчик.